Писаревщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Писаревщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Писаревщина — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Украина 
 Писаревщина — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Писаревщина — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Писаревщина — село в Диканьском районе Полтавской области.